Vojvodina bezeichnet:

 die Vojvodina, eine autonome Provinz in Serbien

historisch:
 Serbische Vojvodina, ein selbsterklärtes Kronland Österreich-Ungarns

Im Sport:
 SD Vojvodina, ein serbischer Sportverein aus Novi Sad:
 Vojvodina Novi Sad (Fußball)
 Vojvodina Novi Sad (Basketball)
 Vojvodina Novi Sad (Handball)
 Vojvodina Novi Sad (Wasserball)
 Vojvodina Novi Sad (Volleyball)
 Vojvodina Novi Sad (Eishockey)

Politik:
 Liga der Sozialdemokraten der Vojvodina, eine politische Partei

Siehe auch:

 Vojvodinci, ein Dorf in der Vojvodina, Serbien